Die Gruppe C der Rugby-Union-Weltmeisterschaft 2007 umfasste den WM-Neuling Portugal sowie Italien, Neuseeland, Rumänien und Schottland. Die Gruppenspiele fanden zwischen dem 8. und 30. September statt.

Tabelle

Spiele

Neuseeland – Italien 

Mit einem Blitzstart untermauerten die Neuseeländer früh ihre Favoritenrolle. Bereits nach 20 Minuten führten sie mit 38:0 und nahmen danach das Tempo aus der Partie, ohne die Kontrolle zu verlieren. Aber selbst dann waren die überforderten Italiener nicht in der Lage, Druck auf die neuseeländische Defensive auszuüben. Im zweiten Durchgang bot sich den Zuschauern das gleiche Bild. Die All Blacks siegten schließlich mit 76:14. Doug Howlett erzielte mit drei gültigen Versuchen einen Hattrick und schloss mit seinem insgesamt 46. Versuch im Nationaltrikot zu Christian Cullen auf.

Schottland – Portugal 

Trotz der am Ende deutlichen Niederlage überzeugte die Mannschaft aus Portugal bei ihrem WM-Debüt und machte den Schotten vor allem gegen Ende der ersten und zu Beginn der zweiten Halbzeit das Leben schwer. Die Schotten gingen zwar mit 21:0 in Führung, jedoch verkürzten die Portugiesen den Rückstand bis zur Halbzeit auf 28:10. Nach der Pause gelang den Debütanten nach einem Konter sogar mit einem weiteren Versuch der Anschluss zum 15:28, der aber aufgrund einer Abseitsstellung nicht anerkannt wurde. In der Folge erzielten die Schotten vier Versuche und siegten mit 56:10.

Italien – Rumänien 

Die Italiener starteten gut in die Partie nach der hohen Niederlage gegen Neuseeland. So führten sie bereits nach 14 Minuten mit 8:0. Mit diesem Ergebnis ging es auch in die Halbzeitpause, nachdem die Partie in der ersten Halbzeit zusehends verflacht war. Den besseren Start in die zweite Hälfte erwischten die Rumänen, die nach einem Doppelschlag in der 43. und 47. Minute mit 12:8 in Führung gingen. Dabei vergaben sie sogar noch eine Erhöhung und einen Straftritt. Die Italiener gingen nach kurzer Zeit durch einen Versuch mit erfolgreicher Erhöhung wieder in Führung. Im weiteren Verlauf schraubten beide Mannschaften durch diverse verwandelte Straftritte den Spielstand auf 24:18. Auf Seiten der siegreichen Italiener war Verbinder Ramiro Pez der Matchwinner mit drei verwandelten Straftritte in der zweiten Halbzeit.

Neuseeland – Portugal 

Leichtes Spiel hatte die neuseeländische Auswahl, die mit einer B-Mannschaft antrat, gegen die Portugiesen. Bereits im ersten Durchgang gelangen den All Blacks acht Versuche, davon fünf zwischen der 25. und der 34. Minute. Dies führte zu einem 52:3-Halbzeitstand. Die Ehrenpunkte Portugals hatte Gonçalo Malheiro per Dropgoal, dem ersten im Verlauf der Weltmeisterschaft, erzielt. Auch in der zweiten Halbzeit bot sich das gleiche Bild, als Neuseeland wiederum acht Versuche ins gegnerische Malfeld legte und das Spiel mit einem 108:13-Sieg beendete.

Schottland – Rumänien 

Einen nie gefährdeten Sieg errang Schottland gegen Rumänien. Nach einem gültigen Versuch in der zweiten Spielminute gingen die Schotten bereits früh in Führung und bauten den Vorsprung mit zwei weiteren Versuchen in der ersten Halbzeit auf 21:0 aus, ohne den Rumänen, mit Ausnahme der Möglichkeit eines Straftrittes in der fünften Spielminute, Chancen auf Punkte zu geben. Auch in der zweiten Halbzeit erhöhten die Schotten den Vorsprung kontinuierlich auf den Endstand von 42:0. Chris Paterson erwies sich mit sechs verwandelten Erhöhungen als besonders treffsicher. Allister Hogg gelang mit drei Versuchen ein Hattrick.

Italien – Portugal 

Mehr Probleme als erwartet hatten die Italiener bei ihrem Sieg gegen die Portugiesen bei ihrer ersten WM-Teilnahme. Zwar ging Italien schon nach vier Spielminuten in Führung, doch statt des erwarteten Einbruchs hielten die Portugiesen bis in die Nachspielzeit der ersten Halbzeit hinein ein beachtliches 5:13, nachdem sie in der Qualifikation zur Weltmeisterschaft noch 83:0 gegen Italien verloren hatten. Erst in der 65. Minute konnten die Italiener ihre 16:5-Halbzeitführung weiter ausbauen, durch einen von insgesamt vier verwandelten Straftritten durch David Bortolussi. Zwei weitere Versuche innerhalb der letzten acht Minuten schraubten das Ergebnis schließlich auf einen deutlichen 31:5-Sieg für die Italiener.

Schottland – Neuseeland 

Auch in ihrem dritten Match siegten die All Blacks deutlich. Die Schotten setzten größtenteils ihre Reservespieler ein, um die Stammformation vor dem entscheidenden Spiel um den Viertelfinal-Einzug gegen Italien zu schonen. Nach einem umkämpften ersten Durchgang führten die Neuseeländer nach frühen Versuchen von Richie McCaw und Doug Howlett mit 20:0. Auch im zweiten Durchgang schenkten zunächst beide Mannschaften einander wenig Raum. Erst als die Kräfte der Schotten gegen Ende der Partie nachließen, hatte die Offensive Neuseelands leichtes Spiel und entschied die Partie mit drei Versuchen innerhalb von zwölf Minuten. Der dritte deutliche Sieg bescherte den All Blacks den vorzeitigen Einzug ins Viertelfinale mit einer makellosen Bilanz von 15 Punkten.

Rumänien – Portugal 

Trotz zweimaliger Führung unterlag WM-Neuling Portugal den Rumänen in einem an Spannung kaum zu überbietenden Spiel. Die ersten Punkte der Partie gelangen den Portugiesen durch einen Versuch von Joaquim Ferreira. Die daraus resultierende 7:0-Führung verteidigten sie bis zur Halbzeitpause. Die Rumänen erzielten die ersten Punkte erst in der Mitte der zweiten Halbzeit, als Marius Tincu das Spiel ausglich. Nur sechs Minuten später ging Portugal erneut in Führung, doch Rumänien reagierte seinerseits mit dem zweiten Versuch, der schließlich den knappen 14:10-Sieg besiegelte. Die Portugiesen verbuchten aufgrund der knappen Niederlage ihren ersten WM-Punkt.

Neuseeland – Rumänien 

Auch im vierten Spiel gegen Rumänien siegten die Neuseeländer problemlos. Bereits in der ersten Spielminute erzielte Sitiveni Sivivatu den ersten Versuch für die All Blacks, dem im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit fünf weitere folgten. In der 31. Minute erzielten die Rumänen ihren einzigen Versuch des Spiels. Nach der 36:5-Halbzeitführung agierten die Osteuropäer im zweiten Durchgang zunächst etwas kompakter in Defensive und hielten mit aller Macht gegen die neuseeländische Offensive. Erst als die Kräfte ab der 60. Spielminute langsam schwanden, kam Neuseeland zu weiteren Versuchen. Den Schlusspunkt zum 85:8 setzte Nick Evans mit einer Erhöhung nach einem Versuch von Isaia Toeava. Der erfolgreichste All Black war Joe Rokocoko, dem ein Hattrick gelang.

Schottland – Italien

Weblinks 
 Rückblick auf worldcupweb.com (archiviert)

C